Morawka kan syfta på följande platser:

Polen 

 Morawka (vattendrag i Polen, Masoviens vojvodskap), 
 Morawka (vattendrag i Polen, Święty Krzyż vojvodskap),

Tjeckien 

 Morávka (ort), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar